Irlanda
Milltown – città dell'Antrim
Milltown – città del Kerry
 Stati Uniti d'America
Milltown – CDP della Contea di Hutchinson, Dakota del Sud
Milltown – città della Contea di Crawford, Indiana
Milltown – borough della Contea di Middlesex, New Jersey
Milltown – città della Contea di Polk, Wisconsin